«Дарницька площа» — станція Київського метрополітену, що проєктується. Буде збудована на одноіменній площі між проспектом Соборності і Празькою вулицею. 

Плани з будівництва станції метро на завантаженій Дарницькій площі беруть свій початок у 1974 році, у складі перспективної Лівобережної лінії метро. Враховуючи зміни у трасуванні Лівобережної лінії, а також складну політичну ситуацію у 1990-х роках, станція поступово зникає зі схем. Повторно в планах спорудження станція з'являється у 2005 році, вже у складі Сирецько-Печерської лінії, але у зв'язку зі змінами в містобудівній ситуації, техніко-економічне обґрутування будівництва пускової ділянки від станції метро "Червоний хутір" до станції Лівобережна так і не відбулося. Остаточно на схемах будівництва Київського метро станція з'являється у 2012 році у складі перспективної Вишгородсько-Дарницької лінії. Спорудження станції планується після запланованої реконструкції Дарницької площі.

Джерела 
 Офіційний сайт Київського метрополітену 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 07 березня 2006 року № 257 «Про затвердження Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006—2010 роки»

Див. також 
 Схема розвитку Київського метрополітену від 2012 року 

Станції Київського метрополітену, які заплановано або будуються
Сирецько-Печерська лінія метрополітену